L'edizione 2004 della CONCACAF Champions' Cup vide la vittoria del Alajualense.

Quarti 

Club Deportivo Saprissa vince 3-2 dcr (2–2 dts).

Chicago Fire vince 6-5 tot.

Alajuelense vince 3-1 tot.

Monterrey vince 4-1 tot.

Semifinali 

Deportivo Saprissa vince 3-2 tot.

Alajuelense vince 2-1 tot.

Finale

Andata

Ritorno

Campioni

Cannonieri

Fonti 
 

CONCACAF Champions' Cup